

Кокушка — село в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Кокушка — присілок у складі Котельницького району Кіровської області